Costanza Di Camillo – sincronetta italiana
 Giada Di Camillo – calciatrice italiana
 Giulia Di Camillo – calciatrice italiana
 Latino di Camillo Orsini – condottiero e teorico militare italiano